Miejscowości w USA:
 Higginson – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Higginson (ang. Higginson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White